Санта-Круш () — «Святой Крест». В отличие от русского языка, термин широко используется не только в португальском, но и в английском (Холи-Кросс), французском (Сент-Круа), испанском (Санта-Крус), польском (Свенто Кшиш), а также в армянском (Сурб-Хач) языках, как топоним, как часть более сложных топонимов, а в некоторых из этих языков и как фамилия.

Топоним

Бразилия 
 Санта-Круш — муниципалитет в штате Параиба.

Кабо-Верде 
 Санта-Круш — муниципалитет на острове Сантьягу.

Португалия 
 Санта-Круш — фрегезия в муниципалитете Алмодовар округа Бежа.
 Санта-Круш — фрегезия в муниципалитете Армамар округа Визеу.
 Санта-Круш — фрегезия в муниципалитете Виньяйш округа Браганес.
 Санта-Круш — фрегезия в муниципалитете Коимбра округа Коимбра.
 Санта-Круш — фрегезия в муниципалитете Лагоа округа Азорские острова.
 Санта-Круш — город и муниципалитет округа Мадейра;
 Санта-Круш — фрегезия в муниципалитете Санта-Круш округа Мадейра.
 Санта-Круш — фрегезия в муниципалитете Вила-да-Прая-да-Витория округа Азорские острова.
 Санта-Круш — фрегезия в муниципалитете Сантьягу-ду-Касен округа Сетубал.